Mashona steht für:

 Bezeichnung, möglicherweise seit den 1920er Jahren, für das Volk der Shona (Volk)
 Vorname der Tennisspielerin Mashona Washington
 (1467) Mashona, ein am 30. Juli 1938 entdeckter Asteroid
 HMS Mashona (F59), ein Kriegsschiff der Royal Navy